Lipova, din limbile slave lipa = tei, se poate referi la:
 Lipova, oraș în județul Arad,
 Lipova, Bacău, comună în județul Bacău,, reședința comunei cu același nume
 Lipová u Šluknova, mai demult Hainspach, comună în Republica Cehă,
 Lipová-lázně, mai demult Bad Lindewiese, comună în Republica Cehă,
 Lipová (Bardejov), comună în Slovacia,
 Lipová (Nové Zámky), oraș în Slovacia.

Vezi și 
 Lipovăț (dezambiguizare)
 Lipoveni (dezambiguizare)
 Lipovanca

Toponime slave